Příjmení Lichnovský nese více různých osobností:

 Felix Lichnovský z Voštic (1814–1848) – slezský šlechtic
 Karel Alois Lichnovský z Voštic (1761–1814) – slezský šlechtic a významný hudební mecenáš
 Karel Max Lichnovský (1860–1928) – slezský šlechtic a německý diplomat 
 Robert Lichnovský z Voštic (1822–1879) – římskokatolický duchovní

 Mechtilde Lichnovská (1879–1958) – německá šlechtična a spisovatelka